Јапис може да се односи на следеће:
 Друго име за Јапета, личност из грчке митологије;
 Друго име за Јапига, личност из грчке митологије.